Кубок Туркменістану з футболу () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Федерація футболу Туркменістану серед футбольних клубів Туркменістану. Переможець Кубку перед початком наступного сезону грає з чемпіоном Туркменістану в Суперкубку. Кубок Туркменістану - приз, який переходить від однієї команди до іншої.

Учасники турніру 
У розіграші Кубку беруть участь вісім найсильніших клубів за підсумками першої половини ігор у Вищій лізі Туркменістану..

Переможці

За часів СРСР

За часів незалежності

Найуспішніші клуби турніру

Див. також 
Чемпіонат Туркменістану
Суперкубок Туркменістану

Примітки

Джерела 
Туркменістан — Таблиця переможців національного Кубку